EC je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ekvador.
 oznaka za vzhodnokaribski dolar
 EC, slovensko podjetje za računalništvo in storitve na področju računalništva.
 številka EC, ki se uporablja pri mednarodnem razvrščanju encimov.
 EC število,ali Evropska komisijska številka (European Commission number) ali EC številka, poznana kot EC-št ali EC#, je sedemmestna koda, ki je dodeljena za kemične snovi.

Glej tudi 

Kratice